Dudki (Mykanów), een plaats in Polen
Dudki (Kutno), een plaats in Polen
Dudki (Kobiele Wielkie), een plaats in Polen
Dudki (Mońki), een plaats in Polen
Dudki (Tojanów), een plaats in Polen
Dudki (Kalinowo), een plaats in Polen
Dudki (Świętajno), een plaats in Polen